Неллиган () — английская фамилия. Известные носители:

 Неллиган, Кейт (род. 1951) — канадская актриса.
 Неллиган, Эмиль (1879—1941) — канадский поэт, писал на французском языке.